Байович () — сербская и черногорская фамилия.

Известные носители:
 Байович, Милош (1921—1944) — югославский боснийский партизан времён Народно-освободительной войны Югославии, Народный герой Югославии.
 Байович, Миодраг (род. 1959) — югославский футболист, черногорский и сербский тренер.
 Байович, Милорад (род. 1964) — югославский футболист, черногорский и сербский тренер.

См. также 
 Бойович